Heterarthrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1835. Enligt Catalogue of Life ingår Heterarthrus i familjen vivlar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladsteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Heterarthrus